Příjmení Kaya nosí více významných osobností:

 Ali Kaya (* 1994) – turecký atlet keňského původu
 Mustafa Kaya (* 1992) – turecký turecký zápasník–volnostylař
 Semih Kaya (* 1991) – turecký fotbalový obránce